Il singolare del torneo di tennis Essen International 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Nikola Pilić che ha battuto in finale Robert Lutz 4-6 6-4 3-6 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Essen International 1972